Indianola ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Indianola (Florida), im Brevard County
 Indianola (Illinois), im Vermilion County
 Indianola (Iowa), im Warren County
 Indianola (Kalifornien), im Humboldt County
 Indianola (Mississippi), im Sunflower County
 Indianola (Nebraska), im Red Willow County
 Indianola (Oklahoma), im Pittsburg County
 Indianola (Pennsylvania), im Allegheny County
 Indianola (Texas), Geisterstadt im Calhoun County
 Indianola (Utah), im Sanpete County 
 Indianola (Washington), im Kitsap County

Sonstiges:
 Indianola-Hurrikan (1886), der den gleichnamigen Ort in Texas zerstörte 
 Indianola (Album) von Steve Azar, 2007
 USS Indianola, gepanzertes Dampfschiff im Sezessionskrieg